Slovo svoboda může být použito v několika významech:

obecné pojmy
 svoboda – společenský význam
 svoboda projevu – společenský význam
 svoboda shromažďovací – společenský význam
 náboženská svoboda – společenský význam
 svoboda svědomí – společenský význam
 svobodná vůle
 svoboda (svobodný dům) - středověké privilegium
příjmení osob
 Svoboda (příjmení)

sídlo
 Svoboda nad Úpou – město v Podkrkonoší
 Svoboda (Štěpánkovice) – místní část obce Štěpánkovice v Moravskoslezském kraji
 Svoboda (okres Berehovo) – obec v Zakarpatské Ukrajině

dějinné události
 Operace Trvalá svoboda – vojenská operace v Afghánistánu

značka strojů
 Svoboda (traktor) – traktory vyráběné ve 30. letech 20. století firmou Svoboda v Kosmonosech
 Svoboda 22 – typ traktoru firmy Svoboda
 Svoboda (loď) – osobní motorová loď vyrobená v roce 1957 pro lodní dopravu na Slapské přehradě

jiné významy
 Cesta svobody – silniční okruh okolo Vysokých Tater na Slovensku
 Svoboda (politická strana)
 Svoboda (nakladatelství) – název nakladatelství a vydavatelství
 Svoboda (tiskárna)
 Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL)

Externí odkazy